Pha nebo PHA může mít různé významy:

PHA 
 Analyzátor výšky impulsů – z anglického 
 Fytohemaglutinin – typ lektinu
 Potenciálně nebezpečná planetka – Potentially Hazardous Asteroid
 Polyhydroxyalkanoáty – přírodní polymery, zásobní látky mikroorganismů

Pha 
 Fenylalanin
 Praha – zkratka názvu města

Externí odkazy